«Live & off the Record» — другий концертний альбом колумбійської співачки Шакіри, виданий 30 березня 2004 року лейблом Epic Records.

Альбом складається з двох CD-дисків і DVD компіляції. Першій включають виступи Співачки протягом 2002 і 2003 років, а DVD — кадри з туру «Tour of the Mongoose». В Іспанії та Латинській Америці альбом отримав назву «En Vivo y en Privado».

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Альбоми Шакіри